Змагання з академічного веслування на літніх Олімпійських іграх вперше з'явилися на Олімпійських іграх 1900 в Парижі та з тих пір включалися в програму кожних наступних Ігор. Спочатку змагання були чоловічими, жіночі дисципліни з'явилися на олімпійських іграх 1976 в Монреалі. На Олімпійських іграх 1996 в Атланті вперше були проведені змагання в легкій вазі. У цьому виді спорту розігруються 14 комплектів нагород.

Медалі

Джерела 

 Академічне веслування на Олімпійських іграх на сайті sports-reference.com